«Мина́й» () — украинский футбольный клуб из села Минай Ужгородского района Закарпатской области. Основан в 2015 году. С сезона 2018/19 имеет профессиональный статус. С сезона 2020/21 выступает в Премьер-лиге.

История

Областные турниры, Любительский чемпионат Украины 
В первом же году команда победила во Второй лиге Чемпионата Закарпатской области и пробилась в Высшую лигу Чемпионата Закарпатской области. Наибольшие успехи пришли к команде в кубковых соревнованиях региона, где «Минай» дважды завоевал .

В дебютном для себя Любительском чемпионате Украины в  «Минай» одержал 11 побед и поднялся на 1 строчку турнирной таблицы группы 1, однако в 1/4 финала серии плей-офф уступил команде .

Вторая и Первая лиги, Премьер-лига 
В сезоне 2018/19 команда выступала во Второй лиге, где заняла второе место, таким образом, завоевав путёвку в Первую лигу. В сезоне 2019/20 команда заняла первое место в Первой лиге, что дало право играть в Премьер-Лиге. В дебютном сезоне в Премьер-лиге команда заняла последнее 14-е место, но сохранила место в высшем дивизионе из-за снятия с чемпионата сезона 2021/22 донецкого «Олимпика».

Достижения 
 Профессиональный уровень
Первая лига Украины:
 Победитель (2019/20)
Вторая лига Украины:
 Серебряный призёр (2018/19)
Кубок Украины:
 Полуфиналист (2019/20)

 Любительский уровень
 1-е место в группе 1 чемпионата Украины среди любительских команд ()
 Чемпион Закарпатской области (2017)
 Обладатель  — 2 раза (2017, 2018)
 Обладатель  (2017)

Инфраструктура 
Образованный в 2015 году ФК «Минай» вынужден был пользоваться несовершенной футбольной инфраструктурой села Минай, поэтому учредители клуба поставили себе цель улучшить футбольные объекты в нём: обустроить дополнительные тренировочные площадки, создать тренировочно-реабилитационный центр и офис клуба, а с 2016 года начали коренную перестройку местного стадиона  для нужд профессионального клуба.

В период работ по реконструкции местного стадиона команда немало своих игр проводила на ужгородском стадионе «Автомобилист», а когда заявилась в Любительский чемпионат Украины и в Минай, то выступала на ужгородском же «Авангарде».

Руководство 
 Президент: 
 Вице-президент: Евгений Плавайко
 Спортивный директор: Сергей Билан

Тренерский штаб 
 Главный тренер: Владимир Шаран
 Тренер: Игорь Лучкевич
 Тренер: Сергей Симоненко
 Тренер: Вадим Чернышенко
 Тренер вратарей: Андрей Новак
 Тренер юношеской команды: Сергей Мизин

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на официальном сайте ПФЛ

ФК «Минай»
Минай
Ужгородский район